2 miejscowości w Polsce: 
 Chrósty – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki 
 Nowa Kiszewa-Chrósty – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Stara Kiszewa

Zobacz też: Chrósty Wysińskie, Chrusty